Ebru Şahin, actrice turque
Ebru Şahin, judokate turque